Gamla brandstationen kan syfta på:

Brandstationer i Sverige 
 Gamla brandstationen, Kalmar
Kalix gamla brandstation
 Gamla brandstationen, Kiruna
 Svedalas gamla brandstation

Brandstationer i Finland 
 Jakobstads gamla brandstation